Baobabs Mausoleum es un videojuego de acción y aventura de un solo jugador, desarrollado por Celery Emblem. Su primer capiíulo "Baobabs Mausoleum Ep.1: Ovnifagos Don't Eat Flamingos" fue lanzado al público el 24 de mayo del 2018, para las plataformas PC y MAC; posteriormente la saga de 3 capítulos sería lanzada para Nintendo Switch en 2021. 

Baobabs Mausoleum es una aventura gráfica en 8 bits que pone al jugador a buscar a Dafne en Framingo's Creek, un misterioso pueblo que aparece cada 25 años en la Carretera del Albatro. Tendrás que interactuar con todos los extraños seres y locos habitantes del pueblo.

Los juegos

Ep.1: Ovnifagos Don't Eat Flamingos 

En el primer episodio, el protagonista, Watracio, una berenjena vampírica entra en contacto por primera vez con el pueblo, interactuando levemente con sus personajes, de los cuales la mayoría están locos y sobre todo con sus criaturas, se enfrentará al Wendigo, enfadará a los pollos-láser cósmicos, escapará de horrendas criaturas y personajes y deberá resolver complicados puzles mientras sigue el rastro de la desaparecida Dafne.

Ep.2: 1313 Barnabas Dead End Drive 

En el segundo episodio el juego tendrá un enfoque diferente ya que interactuaremos con el pueblo entero, se nos presentará una especie de mapa abierto  y cambiaremos de personaje según avanza la historia, que se irá enrevesando cada vez más con la aparición de nuevos personajes, hechos y misterios. El interrogar a los ciudadanos para avanzar dentro del juego y resolver los puzles y el cambio de hora entre día y noche serán mecánicas nuevas.

Ep.3: Un Pato en Muertoburgo 

Este es el episodio final, que se encarga de cerrar la saga, la estética y narrativa que sigue este episodio es más cercana al primero sin embargo mucho más surrealista y difícil de jugar cerrando la historia de manera alocada y llevándose las peores críticas de los 3 juegos.

 
Saga de videojuegos
Videojuego independiente
Videojuegos de un jugador
Nintendo Switch